Красный угол:
 Красный угол — место расположения домашнего иконостаса в жилом помещении, а также сам этот иконостас
 Красный угол — метеорит, упавший в 1829 году
 Красный угол — один из двух (наряду с синим) противоположных углов боксёрского ринга, в которых находятся противники между схватками

Топоним

Россия 
 Красный Угол — посёлок в Погарском районе Брянской области.
 Красный Угол — деревня в Киржачском районе Владимирской области.
 Красный Угол — село в Сапожковском районе Рязанской области.
 Красный Угол — посёлок в Моршанском районе Тамбовской области.
 Красный Угол — нежилой посёлок в Киржачском районе Владимирской области (бывший когда-то здесь производственный участок Торфопредприятия им. Классона (Электрогорск, Московская область), а также название современной дачной местности, связанное с его названием.

Беларусь 
 Красный Угол — нежилая деревня, Ветковский район, Гомельская область
 Красный Угол — деревня, Капланецкий сельсовет, Березинский район, Минская область

В искусстве 
 Красный угол — фильм режиссёра Джона Эвнета (1997 год, США, в главных ролях Ричард Гир, Бай Лин).

См. также 
 Красный Уголок
 Чирвоный Угол — посёлок Узденского района Минской области Белоруссии